MN4 est la désignation de plusieurs astéroïdes :
 2004 MN4, astéroïde géocroiseur ;
 2003 MN4.